Plumiperla är ett släkte av bäcksländor. Plumiperla ingår i familjen blekbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blekbäcksländor
Plumiperla